W25 peut faire référence à :
 Contact du verre tranchant, d’après la classification internationale des maladies ;
 Mercedes-Benz W25, une automobile sportive du constructeur allemand Mercedes-Benz ;
 W25, une ogive atomique américaine ;
 W25, la vingt-cinquième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres